Ла Кинсе има више значења:

 Ла Кинсе, Ехидо Тепик (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Кинсе (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кинсе (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кинсе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кинсе (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику